Елена Баженова:
 Баженова, Елена Александровна (род. 1958) — доктор наук.
 Баженова, Елена Петровна (1904—1980) — советский монтажёр фильмов.